Abborrvarpet kan avse:
Abborrvarpet, Hudiksvall – en sjö i Hudiksvalls kommun.
Abborrvarpet, Nagu – en ö i Pargas stad, Finland.